Die folgenden Personen waren Bischöfe von Poggio Mirteto (Italien):

 Niccola Crispigni (1842–1867)
 Angelo Rossi (1874–1882)
 Luciano Saracani OFMObs (1882–1888)
 Paolo de Sanctis (1888–1896)
 Domenico Ambrosi (1896–1899)
 Giuseppe Gandolfi (1899–1906)
 Bartolomeo Mirra (1908–1917)
 Luigi Ferretti (1917–1924)

Wurde am 3. Juni 1925 mit dem suburbikarischen Bistum Sabina vereinigt.

Weblinks 

 

Poggio Mirteto
Person (Religion, Latium)
Poggio Mirteto
Christentum (Latium)